Чернопятнистый бодиан () — вид лучепёрых рыб семейства губановых (Labridae). Распространены в Индо-Тихоокеанской области.

Описание 
Выражен половой диморфизм: взрослые самцы окрашены в красновато-коричневый цвет на передней части тела, контрастируя с белым задним концом, и имеют большое черное пятно у основания грудного плавника, а также на спинном и анальном плавниках. Самки и молодь черноватого цвета с белыми пятнами вдоль верхнего и нижнего бока. Молодь этого вида похожа на молодь Bodianus mesothorax, но имеет белые, а не желтые пятна. Максимальная длина тела 20 сантиметров.

Распространение 
Обитает в Индо-Тихоокеанской области. Встречается в Красном море, Восточной и Южной Африки, Маршалловых островов, Маркизских островов и на островах Туамото, к северу до Японии.

Среда обитания и биология 
Взрослые особи обитают в чистых лагунах и вдоль прибрежных рифов, обычны на мелководьях на глубинах от 1 до 8 метров. Более крупные рыбы иногда встречаются на глубинах ниже 27 метров. Молодь водится поодиночке в пещерах или под навесами, где они ведут себя как рыба-чистильщик , взрослые особи иногда ведут себя таким же образом. Питаются придонными беспозвоночными с твердой оболочкой, такими как моллюски и ракообразные. Самцы и самки во время нереста образуют отдельные пары.

Использование человеком 
Она редко встречается в аквариумной торговле. Не имеет промыслового значения.

Примечания 

Животные, описанные в 1832 году
Губановые
Рыбы Индо-Тихоокеанской области